Dans la mythologie grecque, Hyperénor ou Hypérénor (les deux formes sont utilisées concuremment en français) peut désigner :
 Hyperénor, un des Spartes ;
 Hyperénor, fils de Panthoos, guerrier troyen tué par Ménélas.
 Hypérénor, frère de Hyriée